Södra Råda kyrka kan avse:

 Södra Råda gamla kyrka – var en kyrkobyggnad i Södra Råda i Skara stift nedbrunnen 2001
 Södra Råda nya kyrka – en kyrkobyggnad i Södra Råda i Värmland tillhörande Amnehärads församling i Skara stift